Johnny Walker (pisarz)
 Johnnie Walker – szkocka whisky mylnie nazywana Johnny Walker

Zobacz też 
 John Walker